Jonathan Weaver (né le  à Sunderland en Angleterre) est un joueur professionnel de hockey sur glace britannique.

Carrière de joueur 

En 1993, il commence sa carrière avec les Durham Wasps en BHL. Il joue dans différents clubs du Royaume-Uni. En 1999, il part en Amérique du Nord et porte les couleurs des Sea Wolves du Mississippi de l'East Coast Hockey League et des Vipers de Détroit de la Ligue internationale. La saison suivante, il signe aux Ayr Scottish Eagles. En 2006, il remporte les playoffs de l'EIHL avec Newcastle Vipers. En 2007, il signe avec le Coventry Blaze.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Grande-Bretagne de hockey sur glace dans la catégorie senior depuis 1999.

Trophées et honneurs personnels 
2006, 2007, 2008 : élu meilleur défenseur britannique (Trophée Alan Weeks).
2002 : remporte l' Ice Hockey Annual Trophy désignant le joueur anglais ayant mis le plus de points durant la saison de championnat.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1992-1993 || Durham Wasps || BHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1993-1994 || Durham Wasps || BHL || 49|| 4|| 12|| 16|| 4||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1994-1995 || Durham Wasps || BHL || 41|| 13|| 15|| 28|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1995-1996 || Durham Wasps || BHL || 36|| 14|| 13|| 27|| 14||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1996-1997 || Newcastle Cobras || BISL || 40|| 6|| 8|| 14|| 2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1997-1998 || Newcastle Cobras || BISL || 40|| 11|| 13|| 24|| 4||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1998-1999 ||Manchester Storm || BISL || 39|| 9|| 18|| 27|| 6||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000 ||Manchester Storm || BISL || 7|| 2|| 3|| 5|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000 ||Sea Wolves du Mississippi || ECHL || 28|| 4|| 17|| 21|| 4|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
|1999-2000 || Vipers de Détroit ||LIH || 7|| 2|| 1|| 3|| 2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2000-2001 || Ayr Scottish Eagles|| BISL || 41|| 14|| 22|| 36|| 20|| 7|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
|2001-2002 || Ayr Scottish Eagles || BISL || 47|| 16|| 18|| 34|| 14|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2002-2003 ||Fife Flyers || BNL || 11|| 7|| 12|| 19|| 4||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003 || Hull Thunder || BNL || 11|| 8|| 10|| 18|| 2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003 || Ayr Scottish Eagles || BISL || 7|| 2|| 6|| 8|| 4||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2003-2004 || Newcastle Vipers || BNL || 35|| 21|| 22|| 43|| 26||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2004-2005 || Newcastle Vipers || BNL || 34|| 14|| 29|| 43|| 42||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006 || Newcastle Vipers || EIHL || 42|| 14|| 34|| 48|| 40||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007 || Newcastle Vipers || EIHL || 52|| 21|| 40|| 61|| 77||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008 || Coventry Blaze || EIHL|| 55|| 16|| 45|| 61|| 47|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Coventry Blaze || EIHL|| 58|| 24|| 50|| 74|| 48|| 3|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2009-2010 || Coventry Blaze || EIHL|| 65|| 14|| 63|| 77|| 58|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Coventry Blaze || EIHL|| 48 || 8 || 40 || 48 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Coventry Blaze || EIHL || 62 || 8 || 35 || 43 || 34 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || Nottingham Panthers || EIHL || 47 || 9 || 32 || 41 || 21 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2013-2014 || Nottingham Panthers || EIHL || 63 || 9 || 34 || 43 || 48 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Telford Tigers ||  EPIHL || 43 || 9 || 45 || 54 || 24 || 3 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 2015-2016 || Telford Tigers || EPIHL || 28 || 7 || 28 || 35 || 50 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Telford Tigers || EPIHL || 34 || 7 || 34 || 41 || 14 || 8 || 4 || 7 || 11 || 2
|-
| 2017-2018 || Telford Tigers || NIHL || 22 || 11 || 34 || 45 || 8 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2018-2019 || Telford Tigers || NIHL ||28 || 13 || 47 || 60 || 14 || 4 || 2 || 5 || 7 || 2 
|-
| 2019-2020 || Telford Tigers || NIHL || 12 || 5 || 8 || 13 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022 || Telford Tigers || NIHL  ||  ||

Au niveau international 

| 1995|| align="left"|  U20 || align="left"|Championnat du monde junior C1  ||4||0||1||1||8||0||align="left"| de la division C1
|-
| 1996 || align="left"|  U20 || align="left"|Championnat du monde junior C  ||4||1||2||3||14||0||align="left"| de la division C
|-
| 1997 || align="left"|  U20 || align="left"|Championnat du monde junior C  ||4||2||3||5||31||0||align="left"| de la division C
|-
| 1998 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde B  ||7||1||5||6||0||0||align="left"| de la division B
|-
| 1999 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde B  ||7||0||2||2||2||0||align="left"| de la division B
|-
| 2001 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||7||2||9||0||6||align="left"| de la division 1B
|-
| 2002 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||3||0||0||0||0||-2||align="left"| de la division 1B
|-
| 2003 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||2||2||4||4||7||align="left"| de la division 1B
|-
| 2005 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1A ||5||2||4||6||6||-2||align="left"| de la division 1A
|-
| 2006 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1A ||5||0||1||1||8||-2||align="left"| de la division 1A
|-
| 2007 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||1||2||3||4||-1||align="left"| de la division 1B
|-
| 2008 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1A  ||5||2||4||6||4||0||align="left"| de la division 1A
|-
| 2009 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||1||2||3||4||-2||align="left"| de la division 1B
|-
| 2010 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||0||1||1||8||2||align="left"| de la division 1B
|-
| 2011 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||1||7||8||0||1||align="left"| de la division 1B
|-
| 2013 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1A  ||5||0||2||2||12||-7||align="left"| de la division 1A
|-
| 2014 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||0||3||3||0||-4||align="left"| de la division 1B
|-
| 2015 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||0||3||3||0||3||align="left"| de la division 1B
|-
| 2016 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||2||3||5||4||6||align="left"| de la division 1B
|-
| 2017 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde D1B  ||5||0||2||2||4||8||align="left"| de la division 1B
|-

Références 

Naissance en janvier 1977
Naissance à Sunderland
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Joueur des Nottingham Panthers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Ayr Scottish Eagles
Joueur des Newcastle Jesters
Joueur des Fife Flyers
Joueur des Newcastle Vipers